Pogy ist die Bezeichnung von:
 Pogy (Michigan), eine Ortschaft im Mecosta County, im US-Bundesstaat Michigan
 Pogy Creek, ein Fluss im Mecosta County, im US-Bundesstaat Michigan
 Pogy Lake, ein See im Mecosta County, im US-Bundesstaat Michigan